Marjan Čuden je lahko:

 Marjan Čuden (modelar)
 Marjan Čuden (župnik)